Along Came Jones — дебютный студийный альбом британского певца Тома Джонса. Наиболее известным синглом этого альбома является песня «It's Not Unusual». Большинство песен к альбому было написано специально для Джонса, в том числе песня — «The Rose», автором которой выступил . Пластинка заняла 11 место в британских чартах.

В июле 1965 года альбом был издан в США и в Канаде лейблом  под названием It’s Not Unusual.

Список композиций 
Сторона 1
 «I’ve Got a Heart» (, ) 2:33
 «» (Традиционная. Аранжировки Гордона Миллса) 2:40
 «» (Традиционная. Аранжировки Ли Лоунсона, Гарольда Боултона) 2:59
 «Once Upon a Time» (Гордон Миллс) 2:07
 «Memphis, Tennessee» (Чак Берри) 2:40
 «Whatcha' Gonna Do» (Chuck Willis) 3:07
 «I Need Your Loving» (Дон Гарднер, Бобби Робинсон, Кларенс Льюис, Джеймс МакДугал) 2:38
 «It's Not Unusual» (Гордон Миллс, Лес Рид) 1:58
Сторона 2
 «Autumn Leaves» (Жозеф Косма, Джонни Мерсер, , Жак Превер) 3:08
 «The Rose — Version 2» () 2:53
 «If You Need Me» (Уилсон Пикетт, Роберт Бэйтман, Сонни Сандерс) 2:38
 «Some Other Guy» (Гордон Миллс) 2:31
 «» (Брук Бентон, ) 3:19
 «» (Клайд Отис, Брук Бентон, Белфорд Хендрикс) 2:42
 «Spanish Harlem» (Джерри Либер, Фил Спектор) 3:18
 «When the World was Beautiful» (Пол Кауфман, Джерри Харрис) 2:16

Производственный персонал 
 Продюсер: Питер Сильвиан
 Генеральмузикдиректор: 
 Звукоинженер: Билл Прайс
 Фотография для обложки: Джон Бил

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1965 года
Альбомы Decca Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании